Оранџ се може односити на
 Оринџ (Калифорнија), град у САД
 Оринџ (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Оринџ (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Оринџ (Конектикат), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
 Оринџ (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Оринџ (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Оринџ (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Оринџ (оператер)
 Округ Оринџ, вишезначна одредница

Види још 
 Оринџ (Нови Јужни Велс), град у Аустралији